Being There puede hacer referencia a lo siguiente:

Being There (álbum), disco de la banda Wilco (1996);
Being There (novela), (1971) libro escrito por Jerzy Kosinski;
Being There (película), (1979) titulada en español (Bienvenido Mr. Chance (España) - Desde el jardín (Latinoamérica)).